Charles Paget kan syfta på bland andra:

* Charles Paget (omkring 1546–1612), engelsk konspiratör
 Sir Charles Paget (1799–1873), engelsk parlamentsledamot
 Sir Charles Paget (1778–1839), engelsk parlamentsledamot och sjöofficer
 Charles Paget, 6:e markis av Anglesey (1885–1947), brittisk peer
 Charles Paget, 8:e markis av Anglesey (född 1950), brittisk peer